Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2010 wurde vom 19. Februar bis 22. März 2009 in insgesamt elf Gruppen in verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Ungarn konnten in der Qualifikation die elf weiteren Startplätze gesichert werden. In der Vorrunde spielten die Teilnehmer mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in vier Gruppen gegeneinander. Die drei Gruppenersten und die zwei besten Zweitplatzierten rückten in die Qualifikationsrunde auf.

Für das Endturnier vom 19. bis 30. Januar 2010 in Budapest und Debrecen konnten sich die Ukraine, Spanien, Tschechien, Italien, Belarus, Belgien, Serbien, Portugal, Aserbaidschan, Russland und Slowenien qualifizieren.

Teilnehmende Länder

Vorrunde

Qualifikationsrunde

Spielorte 
Vorrunde
 Gruppe 1
 National Basketball Arena, Dublin, Irland
 Gruppe 2
 Palace of Culture and Sports, Warna, Bulgarien
 Gruppe 3
 Corradino Sports Facilities, Paola, Malta
 Gruppe 4
 Neve Marom Hall, Ramat Gan, Israel
 Hoel Shem Hall, Ramat Gan, Israel

Qualifikationsrunde
 Gruppe A
 CS CITY'US, Târgu Mureș, Rumänien
 Gruppe B
 Pabellón Polideportivo de la Comunidad, Badajoz, Spanien
 Gruppe C
 Hala Sareza, Ostrava, Tschechien
 Gruppe D
 S. Darius & S. Girenas Sport Center, Kaunas, Litauen
 Gruppe E
 Lotto Arena, Antwerpen, Belgien
 Gruppe F
 Monserrate Hall, Viana do Castelo, Portugal
 Gruppe G
 Palais des sports Marcel Cerdan, Levallois-Perret, Frankreich

Vorrunde 
Die in den Tabellen farblich unterlegten Mannschaften zogen in die Qualifikationsrunde ein.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Qualifikationsrunde 
Die farblich unterlegten Mannschaften in den Tabellen qualifizierten sich für das Endturnier in Ungarn.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Weblinks 
 de.archive.uefa.com: Ergebnisse Futsal-EM 2010
 rsssf.com: RSSSF-Ergebnisliste der Qualifikation (englisch)

Einzelnachweise 

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Irland
Sportveranstaltung in Bulgarien
Sportveranstaltung in Malta
Sportveranstaltung in Israel
Sportveranstaltung in Rumänien
Sportveranstaltung in Spanien
Sportveranstaltung in Tschechien
Sportveranstaltung in Kaunas
Sportveranstaltung in Belgien
Sportveranstaltung in Portugal
Sportveranstaltung in Frankreich
Futsal (Ungarn)